Povești cu Tom și Jerry (engleză Tom and Jerry Tales) este un serial animat care și-a început producția în 2005, a avut premiera in Statele Unite pe 23 septembrie, 2006 și a fost anulat pe 22 martie, 2008 pe Kids' WB!. Este al patrulea serial de televiziune din franciza Tom și Jerry.

În România, desenul animat a fost distribuit dublat în limba română împreună cu revista Libertatea. Pe 29 octombrie, 2012 desenul a început să fie difuzat pe Boomerang.

Personaje

Joc video 
În noiembrie 2006, un joc video bazat pe desenul animat a fost lansat pentru Nintendo DS și Game Boy Advance. Jucătorul îl joacă pe Jerry și trebuie să scape de Tom. Multe personaje minore din desenul animat își fac apariția în joc, cum ar fi șoarecele robot de sex feminin din scurtmetrajul „Hi, Robot”.

Episoade

Legături externe 
 
 
 Interviu la al patrulea volum de pe DVD

Tom și Jerry
Boomerang
Seriale de animație
Desene animate
Desene animate produse de Warner Bros.